Azay ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in Frankreich:

 Azay-le-Brûlé, Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Azay-le-Ferron, Gemeinde im Département Indre
 Azay-le-Rideau, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Azay-sur-Cher, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Azay-sur-Indre, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Azay-sur-Thouet, Gemeinde im Département Deux-Sèvres

 Kanton Azay-le-Rideau
 Schloss Azay-le-Rideau

Siehe auch:
 Begriffsklärung Azé